Worrall steht für:
 Worrall (Sheffield), Dorf in Sheffield, England

Worrall ist der Familienname folgender Personen:

 David Worrall (* 1990), englischer Fußballspieler
 James Worrall (1914–2011), kanadischer Hürdenläufer und Sportfunktionär

 John Worrall (* 1946), britischer Philosoph und Wissenschaftstheoretiker

Siehe auch:
 Worrell